Mroczny anioł (film 1990)
 Mroczny anioł (film 1996)
 Mroczny anioł (film 2019)

Zobacz też 
 Dark Angel